Klachl bezeichnet:
 Klachl (Gemeinde Metnitz), Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Klachl (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil von Feldkirchen in Kärnten
 Klachl (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Beim Tarock den Kakadu (Trumpf III)
 Amanda Klachl: Alter Ego von Dieter Gogg, tägliche Kurzglosse in der Kleinen Zeitung

Klachl oder Klachel bezeichnet:
 Regional den Glockenschlägel
 Regional die Schweinshaxe

Siehe auch:
 Klachlsuppe